

Girone D

Squadre partecipanti

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata alle semifinali play-off promozione.
      Retrocessa in Serie C.

Girone E

Squadre partecipanti

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata alla finale play-off promozione.
      Qualificata alle semifinali play-off promozione.
      Retrocessa in Serie C.

Girone F

Squadre partecipanti

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata alla finale play-off promozione.
      Qualificata alle semifinali play-off promozione.
      Retrocessa in Serie C.

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2016
Pallavolo nel 2017
 2016-2017